Трговиште — топоним:
 Трговиште — топоним в Сербии:
 Трговиште — община.
 Трговиште — село:
 Трговиште (община Княжевац)
 Трговиште (община Кралево)
 Трговиште (община Сокобаня)
 Трговиште (община Трговиште)
 Трговиште — населённый пункт в Словакии.

См. также 
 Тырговиште
 Торговище